Prosegui alle altre pagine

Radiantismo